Petzsch ist der Familienname folgender Personen

Hans Petzsch (1910–1974), deutscher Zoologe
Wilhelm Petzsch (1892–1938), deutscher Prähistoriker

Siehe auch:
Petsch